Sagittario peut faire référence à:
 Sagittario, une rivière du centre-est de l'Italie de la région des Abruzzes.
 Sagittario, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 Sagittario, une frégate italienne de la classe Lupo de la Marina Militare.
 Ambrosini Sagittario, un chasseur italien à réaction expérimental.
 Aerfer Sagittario II, un chasseur italien à réaction expérimental.